Le sigle NPL peut désigner :
 la Netscape Public License , une licence libre pour les logiciels.

Le code pays NPL désigne le Népal selon :
 la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays)
 la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Népal a pour code alpha-2 NP
 la liste des codes pays du CIO, le Népal a pour code NEP
 la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Népal a pour code NEP

 la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Népal a pour code alpha-2 NP

 En finance, un NPL est un Non-performing loan ou dans le langage courant, un actif pourri, soit un prêt proche du défaut de paiement.

Code